Bustos hace referencia a varios artículos:

Anatomía 
 Plural de la palabra busto, como representación artística.
 Plural de la palabra busto, pecho de la mujer.

Localidades 
 Bustos (Portugal), en Portugal.
 Bustos de Bulacán, en Filipinas.

En Argentina
 Corral de Bustos
 Eugenio Bustos
 Santa María de Punilla, anteriormente Villa Bustos;
 Villa Sanagasta, anteriormente Villa Bustos;

En España
 Bustos (León), del municipio de Valderrey, provincia de León
 Bustos (Orense), del municipio de A Peroxa, provincia de Orense
 Valdebustos, del municipio de Ampudia, provincia de Palencia

Apellido 
Fernando Bustos (1944-1979), futbolista mexicano;
Juan Bustos Golobio (1992- ), futbolista costarricense;
Juana Judith Bustos Ahuite (1944- ), cantante peruana;
Mónica Bustos (1984- ), escritora paraguaya;
Rómulo Bustos (1954- ), poeta venezolano.

En la Argentina 
Juan Bautista Bustos (1778-1830), militar y político.
Manuel Vicente Bustos (1806-1878), político.
Ramón Bustos (1810-1856), militar.
Macarena Bustos Muxi* (1994-presente), Bailarina,enfermera
Francisco Vicente Bustos (1851-1904), político.
Victoria Díez Bustos de Molina (1903-1936), maestra argentina.
Ciro Bustos (1932- ), guerrillero.
Miguel Ángel Bustos (1932-1976), poeta y dibujante, desaparecido por la dictadura.
Eduardo Bustos Villar (1942- ), médico.
Claudio Bustos (1960- ), músico.
Carlos Bustos (1966- ), futbolista.
Rodrigo Bustos Singer (1970- ), profesor.
Diego Bustos (1971- ), presentador.
Diego Daniel Bustos (1974- ), futbolista.
Eduardo Bustos Montoya (1976- ), futbolista.
Claudio Bustos (1977- ), futbolista.
Maximiliano Bustos (1982- ), futbolista.
Walter Gastón Bustos (1984-2013), futbolista.
Cristian Ezequiel Bustos (1985-), futbolista.
Gabriel Bustos (1986-), futbolista.
Justina Bustos (1989-), actriz y modelo.
Mauro Bustos (1990- ), futbolista.
Jonathan Bustos (1994- ), futbolista.

En Chile 
Cristián Bustos Mancilla (1965- ), atleta.
Cristián Bustos Rodríguez (1983-), atleta.
Javier Bustos (1992- ), futbolista.
Jorge Bustos León (1890-1955), político.
Juan Bustos (1935-2008), político.
Manuel Bustos (1943-1999), político y sindicalista.
Oscar Bustos Aburto (1887 - 1974), político.

En Colombia 
Darío Alberto Bustos (1985- ), futbolista.
Luz Marina Bustos (1960- ), oficial de policía.
Rubén Darío Bustos (1981- ), futbolista.

En España 
Ambrosio Martínez Bustos (1614-1672), pintor barroco.
Antonio Bustos (1987- ), cantante.
Cristian Bustos Costa (1983- ), futbolista.
David Bustos (1990- ), atleta.
Manuel Bustos Garrido (1961- ), político.
Rafael de Bustos y Castilla-Portugal (1807-1894), político.
Silvano Bustos (1966- ), baloncestista.
Vicente Flor Bustos (1987- ), futbolista.

Ficticios 
Honorio Bustos Domecq, personaje ficticio de Jorge Luis Borges.